Parenti steht für:

 Parenti (Kalabrien), Ort in der Region Kalabrien
 Parenti Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Parenti ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Parenti (* 1965), italienischer Bogenschütze
 Christian Parenti, US-amerikanischer Journalist
 Johannes Parenti († 1250), Nachfolger des hl. Franziskus
 Lynne R. Parenti (* 1954), US-amerikanische Ichthyologin
 Michael Parenti (* 1933), US-amerikanischer Politologe und Historiker
 Neri Parenti (* 1950), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Rino Parenti (1895–1953), italienischer Politiker der PNF
 Stefano Parenti (* 1959), italienischer römisch-katholischer Theologe und Professor für Liturgiewissenschaft
 Tony Parenti (1900–1972), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist